Le psaume 47 peut désigner :
 le psaume 47 (46) : psaume 47 selon la numérotation hébraïque, psaume 46 selon la numérotation grecque ;
 le psaume 48 (47) : psaume 48 selon la numérotation hébraïque, psaume 47 selon la numérotation grecque.